Tablica chronologiczna historii genetyki – artykuł ten przedstawia, w formie tabelarycznej, rozwój wiedzy na temat genetyki.

Przypisy 

Genetyka